Le Oza est un titre japonais pouvant faire référence au :
 Oza, un des titres majeurs du go japonais ;
 Oza, un des titres majeurs du shogi japonais.